Klokot bezeichnet
 Klokot (Bihać), Dorf in der Gemeinde Bihać (Bosnien und Herzegowina)
 Klokot (Una), Nebenfluss der Una bei Bihać
 Klokot (Kosovo), Ort im Südosten des Kosovo
 Gemeinde Klokot, Gemeinde im Kosovo
 ehemalige Gemeinde Klokot (tschechisch Klokoty), Ortsteil von Tábor